3Q steht für:
 China Yunnan Airlines (IATA-Code), chinesische Fluggesellschaft
 Drittes Quartal eines Jahres, die Monate Juli bis September

Siehe auch:
 Q3

3Q